Osoby o tym nazwisku:
 Boris Pankin – radziecki i rosyjski polityk, dyplomata i dziennikarz
 Stuart Pankin – amerykański aktor filmowy i telewizyjny